Everett kan avse: 

 14593 Everett - en asteroid
 Everett (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet

Geografi

USA

 Everett, Massachusetts
 Everett, Pennsylvania
 Everett, Washington